– fikcyjny gigantyczny potwór (kaijū), występujący w japońskich filmach fantastycznonaukowych wytwórni Tōhō, będący gigantyczną ośmiornicą.

Tło powstania 
Eiji Tsuburaya po obejrzeniu King Konga po ponownej japońskiej premierze w 1952 roku chciał w odpowiedzi stworzyć podobny monster movie, tym razem z gigantyczną ośmiornicą i napisał wstępny skrypt. Pierwsza okazja nadarzyła się podczas pre-produkcji Godzilli. Tsuburaya chciał, by Godzilla był ośmiornicą, jednak Tomoyuki Tanaka zdecydował na uczynienie z niego gigantycznego dinozaura.

Podczas kręcenia filmu King Kong kontra Godzilla Shinichi Sekizawa umieścił w scenariuszu bez wiedzy ekipy odpowiadającej za efekty specjalne scenę z wielką ośmiornicą. Jednak Tsuburaya polubił ten pomysł i mógł tym samym spełnić swoje marzenie o nakręceniu potwora-ośmiornicy.

Historia

King Kong kontra Godzilla 
Osamu Sakurai i Kinsaburo Furue z Pacific Pharmaceuticals są oddelegowani na wyspę Faro, by zdobyć informacje o grasującym tam potworze. Plemię tubylców potwierdza obecność potwora biorąc go za swego boga.

Nocą gdy Kinsaburo źle się czuje, tubylczy chłopiec imieniem Chikiro zostaje wysłany przez Konno po środek nasenny. W tym celu Chikiro biegnie do chatki, gdzie znajdują się zapasy soku z czerwonych owoców. Tymczasem szukająca go matka każe mu wracać do domu. Chatka, w której przebywają zostaje zaatakowana przez Ōdako. WKrótce Osamu i Kinsaburo wspólnie z tubylcami próbują przepędzić ośmiornicę za pomocą strzelb i dzid. Chikiro i jego matce udaje się uciec, mimo to Ōdako wciąż nie był do powstrzymania. Dopiero pomógł King Kong, uznawany przez tubylców z Faro za ichniego boga. Toczy zajadłą walkę z ośmiornicą, którą wygrywa. Po pokonaniu Ōdako odchodzi w swoją stronę, prawdopodobnie w stronę morza.

Do roli Ōdako wykorzystano prawdziwe ośmiornice oraz marionetkę w ujęciach aktorem grającym King Konga.

Frankenstein Conquers the World 
W alternatywnym zakończeniu Frankenstein Conquers the World Ōdako niespodziewanie wyłania się z pobliskiego jeziora, po tym jak Frankenstein zabił Baragona. Frankenstein próbuje wyrwać się z macek ośmiornicy, jednak zmęczony walką z Baragonem nie jest w stanie uwolnić się. Ōdako zaciąga Frankensteina w odmęty wody, a dr Kawaji zastanawia się, czy Frankenstein jako defacto nieśmiertelna istota zginęła pod wodą.

Scena walki Ōdako z King Kongiem w King Kong kontra Godzilla zrobiła duże wrażenie na amerykańskich producentach Frankenstein Conquers the World, którzy poprosili o umieszczenie potwora w filmie. Ōdako miał wystąpić w alternatywnym zakończeniu przeznaczonym na rynek amerykański. Mimo że reżyser filmu, Ishirō Honda uważał zakończenie za bezsensowne, nakręcił z Eijim Tsuburayą wariant z ośmiornicą. Ostatecznie Henry G. Saperstein uznał, że ośmiornica nie wygląda dobrze i zakończenie filmu na całym świecie było takie same.

Alternatywne zakończenie filmu znalazło się przypadkiem podczas emisji telewizyjnej w 1983 roku wprawiając w osłupienie wielu japońskich widzów, którzy zapamiętali z wizyty w kinie inne zakończenie filmu. Od tego momentu scena z Ōdako stała się dostępna w wydaniach na rynek domowy jako dodatek.

Pojedynek potworów 
Podczas sztormowej nocy na japońskich wodach coś atakuje japoński trawler. Sternik w swe kabinie dostrzega wciągające macki. Okazuje się, że to Ōdako atakuje statek, prawdopodobnie zwiedziony jego ładunkiem. Jednak gdy sternik ma spotkać się ze śmiercią, ośmiornica natrafia w wodzie na zielonego olbrzyma. Po walce Ōdako zostaje zabity przez olbrzyma, który sam niszczy trawler i pożera część załogi.  

Do wykonania Ōdako wykorzystano tą samą marionetkę co w Frankenstein Conquers the World

Dalsze losy 
Ōdako pojawił się w serialu telewizyjnego Ultra Q w odcinku Fury of the South Sea pod imieniem Sudar, gdzie atakuje okręty w okolicach Mikronezji i jest czczony jako bóstwo przez mieszkańców wyspy Compass. Sceny z King Kong kontra Godzilla zostały umieszczone w 14. odcinku Fight! Mighty Jack!

Wg pierwszej scenariusza Rewanżu Godzilli Ōdako miał wystąpić jako jeden z oponentów Godzilli, jednak z przyczyn budżetowych zastąpił go Ebirah. Był także rozważany jako jeden z potworów mający wystąpić w Godzilla: Ostatnia wojna.

Przypisy 

Kaijū
Fikcyjne potwory
Ośmiornice